O Grande Prémio da Malásia de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 25 de Setembro de 2005.
 Corrida: 25 de Setembro de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio da Malásia de MotoGP
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

Malasia
2005
Desporto na Malásia em 2005